Критолай:

 Критолай (стратег) — последний стратег Ахейского союза
 Критолай (философ) — древнегреческий философ-перипитетик, живший во II веке до н. э.